Atletico lub Atlético odnosić się może do szeregu klubów sportowych:
 angolskich
 Atlético Petróleos Luanda
 Atlético Sport Aviação
 argentyńskich
 Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela
 Club Atlético Argentino de Merlo
 Club Atlético Argentino de Quilmes
 Club Atlético Bartolomé Mitre
 Club Atlético Boca Juniors
 Club Atlético Boca Unidos
 Club Atlético Candelaria
 Club Atlético Colegiales
 Club Atlético Colón
 Club Atlético Concepción
 Club Atlético Estudiantil Porteño
 Club Atlético Fénix
 Club Atlético Excursionistas
 Club Atlético General Lamadrid
 Club Atlético General Paz Juniors
 Club Atlético Güemes
 Club Atlético Huracán
 CA Independiente
 CA Independiente de Neuquén
 CA Independiente de Trelew
 Club Atlético Ituzaingó
 Club Atlético Lanús
 Club Atlético Ledesma
 Club Atlético Mariano Moreno
 Club Atlético Newell's Old Boys
 Club Atlético Ñuñorco
 Club Atlético Policial
 Club Atlético Puerto Comercial
 Club Atlético Regina
 Club Atlético River Plate
 Club Atlético Rosario Central
 Club Atlético San Lorenzo
 Club Atlético San Lorenzo de Almagro
 Club Atlético San Martín
 Club Atlético San Miguel
 Club Atlético Santa Rosa
 Club Atlético Sarmiento de Resistencia
 Club Atlético Sporting
 Club Atlético Talleres de Córdoba
 Club Atlético Trinidad
 Club Atlético Tucumán
 Club Atlético Unión San Vicente
 Club Atlético Uruguay
 Club Atlético Vélez Sársfield
 Corporación Popular Deportiva Atlético Junior FBC
 Instituto Atlético Central Córdoba
 Sportivo Atlético Club
 brazylijskich
 Atlético Clube Goianiense
 Atlético Clube Juventus
 Bangu Atlético Clube
 Clube Atlético Bragantino
 Clube Athletico Paranaense
 Clube Atlético Juventus
 Clube Atlético Mineiro
 Marília Atlético Clube
 Olaria Atlético Clube
 Villa Nova AC
 hiszpańskich
 Atlético Madryt
 kolumbijskich
 Club Atlético Bucaramanga Corporación Deportiva
 Club Deportivo Atlético Huila
 Corporación Deportiva Atlético Bello
 Corporación Deportiva Club Atlético Nacional
 meksykańskich
 Club Necaxa
 paragwajskich
 Club Atlético Colegiales
 peruwiańskich
 Club Alianza Atlético de Sullana
 Club Atlético Chalaco
 Club Atlético Defensor Lima
 Club Atlético Grau
 Club Atlético Minero del Rimac
 Club Atlético Torino de Talara
 Club Atlético Universidad Nacional
 salwadorskich
 Club Deportivo Atlético Marte
 urugwajskich
 Club Atlético Paysandú Bella Vista
 Club Atlético Florida
 Club Atlético Peñarol
 wenezuelskich
 Unión Atlético Maracaibo